Concerto pour une vieille dame est un livre-jeu écrit par François Thiéry en 1987, et édité par Magnard dans la collection C'est toi : C'est toi... le détective, dont c'est le deuxième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu
Titre de la collection C'est toi
C'est toi... le détective